Шумаровские (Шуморовские, Шуморовские-Глебовы) — угасший княжеский род ведущий своё начало от Рюрика (XVII колено), ветвь Ярославских князей, Рюриковичи. Род внесён в Бархатную книгу.

История рода 
В начале XV века, после смерти Фёдора Михайловича, князя Моложского, его племянники, князья Андрей Иванович и Глеб Иванович по прозванию Шумаровские, получили во владение территорию по берегам реки Шумора (приток Мологи) — Шуморовское княжество (1365—1420 гг.). В настоящее время основная часть территории этого княжества находится под водами Рыбинского водохранилища.

Единственный сын князя Андрея Ивановича — Семён Андреевич, постригся в монахи в Троице-Сергиевом монастыре. Князь Глеб Иванович, павший под Суздалем во время набега Мамутека (1445), оставил четырёх сыновей. От двух младших, Михаила Шамина и Ивана Голыги пошли князья Шамины и Голыгины, от старшего сына Семёна Хромого — Ивана Ходыри, род дворян Ходыревых и князя Бориса. Его сын бездетный князь Александр Борисович по прозванию Мамот, в 1520 году воевода на Угре, во вкладной книге Троице-Сергиева монастыря записан, как Глебов (Шумаровский-Глебов), по нём в 1521 году сделали вклад, вотчину в Бежецком верхе, его близкие родственники — Шамины и Сицкие.

Не указанный в родословниках, князь Леонтий Иванович воевода в княжении Василия III Ивановича.

Род угас к середине XVI века.

Генеалогия

Примечания

Источники 
 
 Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. 2001.
  
 Дворянские роды Российской империи, т. 1-4
 Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. / авт.-сост. В. В. Богуславский. М.: Олма-Пресс, 2001.

Литература 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Род князей Шуморовские. стр. 203-204.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Шумаровские. стр. 11, 47, 55, 56. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
 к.и.н. А.В. Сергеев. Князья Ярославские во второй трети XVI века. Историко-генеалогическое исследование. стр. 12, 43,

Княжеские роды России (Рюриковичи)
Князья ярославские
Статьи о дворянских родах без изображения герба